Францішек Бжуховський
 Юзеф Антоній Бжуховський